Ора́тов — название населённых пунктов на Украине:

 Оратов — посёлок городского типа в Винницкой области.
 Оратов — село в Оратовском районе Винницкой области.